O Campeonato de Futebol da Liga Sorocaba de Futebol (Lisofu) de 1957 foi a vigésima primeira edição do Campeonato Citadino de Sorocaba.

Disputado entre 16 de Junho e 22 de Dezembro daquele ano, teve o Mitidieri como campeão e o Fortaleza como vice campeão.

O campeonato foi marcado pelas varias goleadas ao decorrer do campeonato, na primeira rodada foram quatro jogos e todos acabaram com placares elásticos.

Antes do Campeonato Citadino houve um Torneio Início, promovido pela Lisofu, onde o Corinthians de Votorantim saiu vencedor ao derrotar o Monte Negro na final.

Regulamento 
As treze equipes participantes foram divididas em dois grupos denominados Série Industrial e Comercial. Na primeira fase as equipes se enfrentaram entre si dentro do seu grupo em turno e returno. Ao final da primeira fase os dois primeiros de cada grupo avançavam para o Quadrangular final, jogado em apenas um turno.

Participantes

Torneio Inicio

Eliminatória

Fase Final

Tabela 
PRIMEIRO TURNO

16/06 - Corinthians 5x1 Avaí

16/06 - Fortaleza 9x2 Nacional

16/06 - Fluminense 7x2 Sorocaba

16/06 - Juventus 1x11 Metidieri

23/06 - Nacional 1x4 Estrada

23/06 - Monte Negro 1x3 São Bento

23/06 - Metidieri 3x2 Metalúrgica

29/06 - Estrada 3x1 Barcelona

30/06 - Corinthians 9x2 Nacional

30/06 - Fortaleza 5x0 Avaí

30/06 - São Bento 3x1 Metalúrgica

30/06 - Sorocaba 4x3 Monte Negro

07/07 - Barcelona 2x6 Fortaleza

07/07 - Metidieri 2x1 Sorocaba

07/07 - Metalúrgica 2x1 Juventus

14/07 - Nacional 2x2 Avaí

14/07 - Juventus 1x4 Monte Negro

21/07 - Estrada 0x2 Corinthians

21/07 - Avaí 2x1 Barcelona

21/07 - Metalúrgica 2x4 Fluminense

21/07 - Metidieri 2x1 São Bento

28/07 - Fortaleza 1x0 Estrada

28/07 - Monte Negro 0x6 Fluminense

28/07 - São Bento 4x1 Juventus

04/08 - Nacional 2x1 Barcelona

04/08 - Fluminense 1x1 São Bento

04/08 - Juventus 2x4 Sorocaba

04/08 - Metalúrgica 1x2 Monte Negro

11/08 - Avaí 0x2 Estrada

11/08 - Sorocaba 0x4 Metalúrgica

11/08 - Monte Negro 4x2 Metidieri

15/08 - Fluminense 9x0 Juventus

18/08 - Barcelona 1x3 Corinthians

25/08 - Sorocaba 1x5 São Bento

25/08 - Corinthians 1x0 Fortaleza

25/08 - Fluminense 1x4 Metidieri

SEGUNDO TURNO

01/09 - Avaí 1x3 Corinthians

01/09 - Nacional 1x7 Fortaleza

01/09 - Metidieri 8x1 Juventus

07/09 - São Bento 0x2 Monte Negro

07/09 - Metalúrgica 1x4 Metidieri

08/09 - Sorocaba 1x2 Fluminense

15/09 - Nacional 3x3 Corinthians

15/09 - Monte Negro 4x1 Juventus

22/09 - Estrada 3x1 Barcelona

22/09 - São Bento 3x1 Metalúrgica

29/09 - Monte Negro 9x0 Sorocaba

29/09 - Juventus 0x6 Fluminense

29/09 - Estrada 4x0 Avaí

29/09 - Fortaleza 5x0 Barcelona

06/10 - Corinthians 2x1 Estrada

06/10 - Avaí 1x4 Nacional

06/10 - Sorocaba 1x6 Metidieri

06/10 - Fluminense 1x2 Metalúrgica

13/10 - Barcelona 2x1 Nacional

13/10 - Juventus 2x5 Metalúrgica

13/10 - Metidieri 1x1 Monte Negro

20/10 - Estrada 1x1 Nacional

27/10 - Juventus 1x3 São Bento

01/11 - Metalúrgica 4x0 Sorocaba

01/11 - Metidieri 2x2 Fluminense

03/11 - Corinthians 9x2 Barcelona

03/11 - Monte Negro 1x1 Metalúrgica

03/11 - Estrada 0x3 Fortaleza

10/11 - Fortaleza 3x3 Corinthians

10/11 - São Bento 4x1 Sorocaba

10/11 - Fluminense 3x2 Monte Negro

15/11 - São Bento 2x2 Fluminense

15/11 - Avaí 1x10 Fortaleza

17/11 - São Bento 1x4 Metidieri

17/11 - Sorocaba 0x1 Juventus

17/11 - Barcelona 0x1 Avaí

Classificação (primeira fase)

Grupo 1

Grupo 2

Quadrangular final

Tabela 
01/12 - Corinthians 3x4 Fluminense

08/12 - Fluminense 2x3 Metidieri

08/12 - Fortaleza 3x0 Corinthians

15/12 - Metidieri 2x1 Fortaleza

22/12 - Corinthians 2x4 Metidieri

22/12 - Fortaleza 5x0 Fluminense

Classificação final

Referências 

Esporte de Sorocaba
Futebol de 1957 em São Paulo
Competições amadoras de futebol